Эверетт Слоун (, 1 октября 1909 — 6 августа 1965) — американский актёр, режиссёр, сценарист, композитор.

Эверетт Слоун известен, в основном, своими ролями мистера Бернстейна в фильмах Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» и Артура Баннистера в драме «Леди из Шанхая». Также работал в театре и на телевидении.

В возрасте 55 лет покончил с собой, находясь в состоянии депрессии, вызванной слепотой.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки